Вінус Вільямс була чинною чемпіонкою і успішно захистила титул, у фіналі перемігши Ліндсі Девенпорт з рахунком 7-5, 6-0.

Сіяні гравчині 
 Вінус Вільямс (переможниця)
 Ліндсі Девенпорт (фінал)
 Assente
 Жустін Енен (2-ге коло)
 Мартіна Хінгіс (чвертьфінал)#
 Амелі Моресмо (чвертьфінал)#
 Даніела Гантухова (півфінал)#
 Олена Дементьєва (1-ше коло)#

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Pilot Pen Tennis
2002